Мартинез де ла Торе има више значења:

 Мартинез де ла Торе (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Мартинез де ла Торе (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мартинез де ла Торе (Мартинез де ла Торе, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику